Isabel d'Urgell (? — 1434) fou una noble i infanta urgellenca que fou monja de Sixena per obligació del seu pare, el comte Pere II d'Urgell.

Encara que no tingué vocació de monja i ho refusà el seu pare en Pere II d'Urgell l'obligà, com a compensació li regalà un portapau d'or i esmalt. Aquesta preciada peça seria la número 98 de la llista de béns reclamats per Aragó. De fet, desaparegué el 1991 del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), on segurament algú la va furtar aprofitant el caos que, en aquell moment hi havia degut a les obres. Des d'aleshores es desconeix la ubicació de la peça en qüestió.

Morí i fou sepultada al monestir de Sixena. De fet, allà, s'hi desa la seva caixa sepulcral que ha esdevingut actualment una de les obres més valuoses del museu. Aquest sepulcre fou una de les obres que la justícia dictaminà que s'havia de retornar a Sixena. És acompanyat amb el de Beatriu Cornel i Francisquina d'Erill, dos nobles catalans de l'època.

Orígens familiars 
Filla del comte d'Urgell; Pere II d'Urgell i Beatriu de Cardona, filla d'Hug Folc I de Cardona i la seva esposa Blanca d'Empúries.

Fou també germana del comte Jaume II d'Urgell, el dissortat. Tingué d'altres germans, com: Tadeu d'Urgell, mort jove, Beatriu d'Urgell, morta jove, Elionor d'Urgell (1378-1430), eremita a Montblanc,Cecília d'Urgell (1379-1460), casada el 1409 amb Bernat IV de Cabrera, Pere d'Urgell, mort jove (18 anys, 1390-1408), Joan d'Urgell (1396-1410), baró d'Entença i d'Antilló.

Matrimoni i descendents 
Com que fou monja no es va casar i per tant no tingué fills.

Referències 

Casal d'Aragó-Urgell
Monges catòliques catalanes